El término 1/9 se puede referir a:
 la fracción un noveno;
 9 de enero o 1 de septiembre, dependiendo del formato adoptado para las fechas;
 1 (servicio del metro de Nueva York);
 9 (servicio del metro de Nueva York).

fr:Neuvième
ru:Нона
uk:Нона (значення)